Tatyjana Vlagyimirovna Petrova (1973) olimpiai és világbajnoki bronzérmes orosz vízilabdázó
 Tatyjana Valerjevna Petrova (1983) olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes orosz atléta, futó